Die Snookerweltmeisterschaft 1988 war ein professionelles Snookerturnier mit Einfluss auf die Snookerweltrangliste und war das letzte Weltranglistenturnier der Saison 1987/88. Die Hauptrunde des Turnieres fand vom 16. April bis zum 2. Mai 1988 im Crucible Theatre in Sheffield statt. Titelverteidiger Steve Davis gewann auch diesmal; seinen fünften WM-Titel sicherte er sich mit einem 18:11-Finalsieg über den walisischen Ex-Weltmeister Terry Griffiths. Das höchste Break des gesamten Turnieres war ein 141er-Break, das dem Iren Billy Kelly bereits in der Qualifikation gelang. Höchstes Break der Hauptrunde war eine 140 von Steve James.

Preisgeld 
Wie seit einiger Zeit üblich sponserte die Zigarettenmarke Embassy das Turnier. Mit 474.003 Pfund Sterling gab es gut 75.000 £ mehr als im Vorjahr.

Turnierverlauf 
Die Hauptrunde der Weltmeisterschaft fand von 16. April bis zum 2. Mai 1988 im Crucible Theatre in Sheffield statt. Die Top 16 der Weltrangliste konnten die Qualifikation überspringen und direkt in der Hauptrunde beginnen; sie trafen zunächst auf einen der sechzehn Qualifikanten. Damit beginnend wurde der neue Weltmeister im K.-o.-System mit wechselnden Best-of-Modi ermittelt.

Mit seiner Viertelfinalteilnahme stellte Tony Drago aus Malta einen bis heute gültigen Rekord für das beste Abschneiden eines Europäers von außerhalb der Britischen Inseln auf. Bis zur Ausgabe 2020 war Drago auch alleiniger Rekordhalter, erst dann zog der Norweger Kurt Maflin mit ihm gleich.

Finale 
Im Finale hatte Davis den besseren Start und ging nach der ersten Session mit 5:2 in Führung. In der zweiten Session konnte Griffiths wieder zum 8:8 ausgleichen. Am zweiten Tag konnte Griffiths hingegen nur noch drei Frames gewinnen und Davis konnte in der letzten Session mit den einzigen beiden Century Breaks des Finals seinen fünften Titel gewinnen.

Qualifikation 
Vor der Hauptrunde fand vom 22. März bis zum 2. April 1988 die Qualifikation statt. In vier Qualifikationsrunden sowie einer Vorrunde spielten die Teilnehmer um sechzehn Qualifikationsplätze. Jede Partie fand dabei im Modus Best of 19 Frames statt. Die einzelnen Spieler starteten je nach Weltranglistenposition früher oder später ins Turnier. Es begannen zunächst alle Spieler ohne festen Weltranglistenplatz sowie die Spieler außerhalb der Top 64, wobei zwei von ihnen zunächst eine Vorrunde ausspielen mussten, um die Teilnehmerzahl für die zweite Runde zu begradigen. In der dritten Runde stießen die Weltranglistenplätze 33 bis 64 hinzu, in der fünften dann die übrigen Spieler auf den Plätzen 17 bis 32.

Century-Breaks 
Während des gesamten Turnieres wurden 38 Century Breaks gespielt, mit 20 Stück mehrheitlich in der Qualifikation. Dort gelang dem Iren Billy Kelly mit einem 141er-Break auch das höchste Break des gesamten Turnieres. Das höchste Break der Hauptrunde war ein 140er-Break von Steve James.

Hauptrunde

Qualifikation

Weblinks 
  (englisch)

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre